Porto da Pedra pode ser:

 Porto da Pedra (bairro) - bairro de São Gonçalo.
 GRES Unidos do Porto da Pedra - uma escola de samba

Desambiguação